

Geografia

Austria 
 Liebenau – comune nel distretto di Freistadt (Alta Austria)
 Liebenau – quartiere di Graz, città statutaria (Stiria)

Germania 
 Liebenau – città nel distretto di Kassel (Assia)
 Liebenau – comune nel circondario di Nienburg/Weser (Bassa Sassonia)
 Samtgemeinde Liebenau – comunità amministrativa con capoluogo Liebenau
 Liebenau – ex comune ora frazione di Altenberg, città nel circondario della Svizzera Sassone-Osterzgebirge (Sassonia)
 Liebenau – frazione di Meckenbeuren, comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)

Polonia 
 Liebenau – antico nome tedesco di Gostycyn, comune nel distretto di Tuchola (Cuiavia-Pomerania)
 Liebenau – antico nome tedesco di Lubrza, comune nel distretto di Świebodzin (Lubusz)

Repubblica Ceca 
 Liebenau – antico nome tedesco di Hodkovice nad Mohelkou, città nel distretto di Liberec (Liberec)
 Liebenau – antico nome tedesco di Libná, ex comune ora abbandonato presso la città di Teplice nad Metují nel distretto di Náchod (Hradec Králové)